Ой у лузі червона калина — українська пісня.
 «Ой у лузі червона калина» — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 «Ой у лузі червона калина» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.